Het seizoen 2012/2013 van FC Dordrecht was het 22ste seizoen in het Nederlands betaald voetbal voor de fusieclub SVV/FC Dordrecht; daarvoor was de club al actief onder de naam DS'79 en Dordrecht '90.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken

Toeschouwers

Nacompetitie

Wedstrijden

KNVB-beker

Wedstrijden

Externe link
 Officiële site

Dordrecht, FC
 2012/13